POB peut aussi faire référence à :

POB peut faire référence à :
 Parti ouvrier belge, un ancien parti belge ;
  ;
 Petit Ours brun, une série d'histoires illustrées et de dessins animés pour jeunes enfants.
 Le peroxyde de benzoyle, utilisé comme amorceur de réaction en chimie car il forme des radicaux.